Tunnelbanan kan vara

 Tunnelbana – ett väsentligen underjordiskt järnvägssystem
 Stockholms tunnelbana – tunnelbanesystem som betjänar Stockholm
 Tunnelbanan (TV-serie) – en realityserie som sänds i Kanal 5